Сен-Жильда́-де-Рюї́, Сен-Жільда-де-Рюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 110 км на південний захід від Ренна, 19 км на південь від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 930 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1801,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жильда-де-Рюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жильда-де-Рюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан